Aida — ópera italiana de Giuseppe Verdi
Aida (musical) — drama musical em dois atos baseado na ópera italiana hômonima de Giuseppe Verdi
Aida (distrito)

Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos